Константин Вяземский:
 Вяземский, Константин Александрович (1853—1909) — князь, путешественник.
 Вяземский, Константин Михайлович (1901—1981) — советский военный деятель, генерал-майор.